Департамент Южная Корсика региона Корсика состоит из 11 кантонов. До вступления в силу декрета от 18 февраля 2014 в 2015 году департаменте было 22 кантона, каждый из которых входил полностью в один из округов департамента. После реформы кантон Аяччо-3 является наиболее населённым в департаменте (16 253 человек), в то время как кантон Севи-Сорру-Чинарка — наименее (7511 человек)

В списке представлены кантоны департамента Южная Корсика в алфавитном порядке, возможна сортировка по всем параметрам. Информация о населении, площади и составе кантонов основана на данных INSEE и декрете 2014 года.

Состав до реформы 2015 года 
До реформы 2015 года в департамент Южная Корсика входило 22 кантона, составляющих 2 округа.

Примечания

См. также 

 Коммуны департамента Южная Корсика
 Департамент Южная Корсика

 
Южная Корсика